Ел Закатал има више значења:

 Ел Закатал (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Закатал (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Закатал (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Закатал, Ел Закатал де лос Росалес (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Закатал (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Закатал (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Закатал (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Закатал (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Закатал (Сан Андрес Теотилалпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Закатал (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Закатал (Сан Мигел Кезалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Закатал (Сан Мигел Сучистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Закатал (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Закатал (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Закатал (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Закатал (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Закатал (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Закатал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Закатал (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Закатал, Закатал де Кончос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Закатал (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Закатал (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Закатал (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику